Перепельники () — село,
Перепельницкий сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122687801. Население по переписи 2001 года составляло 546 человек .

Является административным центром Перепельницкого сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Перепельники находится на правом берегу реки Серет Правый,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Нище,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Гарбузов.
На расстоянии в 1,5 км расположено село Гукаловцы.

История 
 1442 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.

Примечания